Jack Brooks může být:

 Jack Brooks (textař) (1912–1971) – britsko-americký textař
 Jack Brooks (politik) (1922–2012) – americký politik
 Jack Brooks (kriketista) (* 1984) – britský kriketista